Zeit () может означать:
 Zeit — альбом группы Rammstein.
 «Zeit» — песня группы Rammstein.
 Zeit — альбом немецкой группы Tangerine Dream.

См. также 

 Die Zeit